Großsteingrab Udleire By steht für:

 Großsteingrab Udleire By 1
 Großsteingrab Udleire By 2